Americans Abroad!!! Against Me!!! Live in London!!! è un album live della punk band statunitense Against Me!.

Tracce

Formazione
 Tom Gabel - voce
 James Bowman - chitarra
 Andrew Seward - basso
 Warren Oakes - batteria

Collegamenti esterni
 
 

Album pubblicati dalla Fat Wreck Chords